Тихие дни в Клиши () — датская трагикомедия 1970 года, режиссёр Йенс Йорген Торсен
 Тихие дни в Клиши () — фильм-драма 1990 года, режиссёр Клод Шаброль